Hackländer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hackländer (1950–2001), deutscher Hörspielautor
 Burkhard Hackländer (1914–2001), deutscher Offizier der Reichs- bzw. Bundesmarine
 Emil Hackländer (1830–1902), deutscher Architekt
 Ernst Hackländer (1913–2000), deutscher Bildhauer
 Friedrich Wilhelm Hackländer (1816–1877), deutscher Schriftsteller
 Klaus Hackländer (* 1970), deutscher Wildbiologie
 Nele Hackländer (* 1963), deutsche Klassische Archäologin und Wissenschaftsmanagerin
 Udo Hackländer (1955–2013), deutscher Polizeidirektor, Ordnungsdezernent und Bürgermeister

Siehe auch:
 Villa Hackländer in Leoni, einem Ortsteil der Gemeinde Berg im oberbayerischen Landkreis Starnberg